De UEFA Europa League 2010/11 was het tweede seizoen van deze Europese voetbalcompetitie voor clubs onder deze naam.

Titelhouder was Atlético Madrid. De finale werd op woensdag 18 mei 2011 gespeeld tussen de twee Portugese ploegen FC Porto en Sporting Braga in het Aviva Stadium in Dublin. Het was voor het eerst dat een Europese voetbalfinale in Ierland werd gespeeld. FC Porto won het toernooi. In 2003 was FC Porto de winnaar van de UEFA Cup, de voorganger van dit toernooi.

Data 

Alle lotingen vonden plaats in het UEFA hoofdkantoor in Nyon, Zwitserland, tenzij anders vermeld.

Teams

Kwalificatieronde

1e voorronde 
Aan deze voorronde deden 52 teams mee. De winnaars plaatsten zich voor de tweede voorronde.
De heenduels werden op 1 juli gespeeld, de returns op 8 juli.

|}

2e voorronde 
Voor deze voorronde waren 54 teams geplaatst. Zij streden met de 26 winnaars van de 1e voorronde om een plek in de derde voorronde.
 De heenduels werden op 15 juli gespeeld, de returns op 22 en 23 juli (Sant Julià - MyPa-47 werd op 23 juli overgespeeld nadat de wedstrijd op 22 juli wegens zware regenval werd afgebroken).

|}

3e voorronde 
Voor deze voorronde waren 30 teams geplaatst. Zij streden met de 40 winnaars van de 2e voorronde om een plek in de play-offronde.
De heenduels werden op 29 juli gespeeld, de returns op 5 augustus.

|}

Play-offronde 
In deze ronde kwamen 74 clubs in actie die om een plek in het hoofdtoernooi streden. Hiervan waren 24 teams geplaatst, de resterende 50 waren de 35 winnaars van de 3e voorronde en 15 afvallers van de 3e voorronde van de Champions League.
 De heenwedstrijden werden op 17 en 19 augustus gespeeld, de terugwedstrijden op 24 en 26 augustus.

|}

Hoofdtoernooi

Groepsfase 
 Potindeling

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Groep G

Groep H

Groep I

Groep J

Groep K

Groep L

Laatste 32 
De heenduels in deze ronde werden op 17 februari gespeeld, de returns op 24 februari. Vanuit de Champions League stroomden de acht nummers drie uit de groepsfase in. De groepswinnaars en de vier beste nummers drie uit de Champions League kregen een geplaatste loting en spelen het eerste duel uit.

|}

Achtste finale 
De heenduels in de achtste finales werden op 10 maart gespeeld, de returns op 17 maart.

|}

Kwartfinale 
De heenduels werden op 7 april gespeeld, de returns op 14 april.

|}

Halve finale 
De heenduels werden op 28 april gespeeld, de returns op 5 mei.

|}

Finale

Kampioen

Prijzengeld 	
Naast tv-inkomsten die erg variabel zijn per club en per land (zgn. Market Pool), zijn er nog vaste bedragen die gewonnen konden worden naargelang de prestaties van de deelnemende clubs als prijzengeld. Deze gelden werden in het Europa League seizoen 2010/11 door de UEFA als volgt verdeeld, indien de genoemde ronde bereikt werd:
	 	
Eerste kwalificatieronde: € 90.000
Tweede kwalificatieronde: € 90.000
Derde kwalificatieronde: € 90.000
Play-offronde: € 90.000
Groepsfase: € 640.000
Voor elk gespeelde wedstrijd in de groepsfase: € 60.000
Bonus voor een overwinning: € 140.000
Bonus voor een gelijkspel: € 70.000
Laatste 32: € 200.000
Achtste finale: € 300.000
Kwartfinale: € 400.000
Halve finale: € 700.000
Verliezend finalist: € 2.000.000
Winnaar Europa League 2010/11: € 3.000.000

Inkomsten Belgische en Nederlandse deelnemers

Prijzengeld per Belgische club (inclusief market pool):
RSC Anderlecht € 1.719.893
KAA Gent € 1.529.844
Club Brugge € 1.318.844
Prijzengeld per Nederlandse club (inclusief market pool):
PSV € 3.121.660
AZ € 1.621.877
FC Utrecht € 1.621.877
FC Twente* € 1.148.783
Ajax* € 590.214
 FC Twente en Ajax namen deel aan de groepsfase van de Champions League alvorens in te stromen in de Europa League.

Aantal deelnemers per land per ronde 

UEFA Europa League
Europacupvoetbal 2010/11